Базен, Луи (, 20 декабря 1920, Париж — 2 марта 2011) — французский учёный, тюрколог. Окончил Парижский университет (1947). Ученик известного тюрколога Ж. Дени. Научная деятельность — современные турецкий и туркменский языки, относящиеся к огузской группе тюркских языков, язык древне-тюркских письменных памятников.

Научные труды 

 1950 - Recherches sur les parlers t’o-pa //  
 1953 - La déesse-mère chez les Turcs pré-islamiques// Bulletin de la Société Ernest Renan
 1959 - Structures et tendances communes des langues turques // Philologiae Turcicae Fundamenta
 1959 - Le Turkmène, description grammaticale // Philologiae Turcicae Fundamenta
 1961 - Y a-t-il en turc des alternances vocaliques ? // Ural-Altaische Jahrbücher
 1964 - La littérature épigraphique turque ancienne // Philologiae Turcicae Fundamenta
 1964 - Über die Sternkunde in alttürkischer Zeit // Abhandlungen der Mainzer Akademie
 1965 - Aventures merveilleuses sous terre et ailleurs de Er-Töshtük le géant des steppes, traduction du kirghiz de Pertev Boratav, introduction et notes de Pertev Boratav et Louis Bazin, Gallimard, « »
 1967 - Mirza Fathali Akhoundov : Comédies (traduction annotée)
 1968, 1987 - (3e ed.) Introduction à l’étude de la langue turque. 
 1972 - Un manuscrit chinois et turc runiforme de Touen-houang // Turcica
 1973 - Cinquante ans d’orientalisme en France. « les études turques » // Journal asiatique
 1974 - Les calendriers turcs anciens et médiévaux - thèse de doctorat
 1975 - Makhtoumkouli Firaqui : Poèmes de Turkménie // traduction annotée, en collaboration avec Pertev Borarav
 1976 - Eine Inschrift vom Obern Jenissei // Materialia turcica
 1985 - La réforme des langues dont «La réforme linguistique en Turquie» (Hambourg, 1985)
 1989 - L’épigraphie turque ancienne de Haute-Asie (VIII-XI s.) : Résultats et perspectives // CRAI
 1990 - Où en est le comparatisme turco-mongol ? // Mémoires de la Société de Linguistique de Paris
 1991 - Les systèmes chronologiques dans le monde turc ancien. // Bibliotheca orientalis hungarica
 1991 - Manichéisme et syncrétisme chez les Ouïgours // Turcica
 1994 - Les Turcs, des mots, des hommes, choix d’articles de Louis Bazin - recueil d’articles édité par Michèle Nicolas et 
 1994 - État des discussions sur la pénétration du bouddhisme en milieu turc // Res Orientales. Hommages à Claude Cahen
 1995 - Les noms de Dieu et du Prophète dans les premiers textes de la littérature turque islamique (XI-es.) // Mélanges Philippe Gignoux
 1995 - Un nom turco-mongol du « nombril » et du « clan » // Beläk Bitig. Festschrift G. Doerfer
 1995 - Qui était Alp Er Tonga, identifié par les Turcs à Afrâsyâb ? // Pand-o-Sokhan. Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour
 1996 - Survivances préislamiques dans l’épigraphie funéraire des Turcs musulmans // İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri
 1998 - Le livre de Dede Korkut, Récit de la Geste oghuz - en collaboration avec Altan Gökalp - L’aube des peuples
 2000 - (collectif)  (collectif) Louis Bazin (dir.) et & al, De Dunhuang à Istanbul: Hommage à James Russell Hamilton, Turnhout, Brepols Publishers, janvier 2000 (ISBN 978-2-503-51187-0, DOI 10.1484/M.SRS-EB.4.00091

Переводы на русский язык 
 «Человек и понятие истории у тюрков Центральной Азии в 8 в.» («Зарубежная тюркология». М., 1986),
 «Летосчисление древних тюрков» — важный вклад в тюркологию.

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1095063622

Тюркологи
Выпускники Национального института восточных языков и культур